Raoh (ラオウ, Raō) surnommé Ken'Oh, le roi du poing, est un personnage du manga Ken le survivant. Il est un des quatre disciples de Ryûken. Il mesure 2,10 m et pèse 145 kilos. Il est le plus âgé des quatre frères du Hokuto Shinken. Malgré sa grande force, il ne sera pas désigné héritier du style à cause de sa trop grande soif de pouvoir. Il ne tentera pas de ravir le titre d'héritier du Hokuto Shinken à Kenshirô mais il parcourra le monde afin de maîtriser une à une les différentes techniques d'autres maîtres afin de surpasser l'héritier. Car Raoh n'a qu'une seule ambition, celle d'être l'homme le plus fort du monde. C'est au moment où il pensa être le plus fort qu'il affrontera Kenshirô et mourra. Sa mort marquera la fin de la première époque de Ken le survivant. C'est un homme ambitieux et conquérant qui n'hésite pas à tuer pour assouvir sa soif de conquête mais il possède néanmoins certaines valeurs nobles que beaucoup d'autres méchants de la série n'ont pas.

Histoire 
Enfant issu de la dynastie du Hokuto Soke via Ryuoh, il est le frère de Kaioh, Toki et Sayaka. Sa mère meurt en sauvant Kenshiro et Hyoh des flammes. Quand les troubles commencèrent à apparaître dans le pays, Jyukei, grand maître du Hokuto Ryuken envoya Kenshiro bébé, Toki et lui auprès de Ryūken, grand maître du Hokuto Shinken. Arrivé sur ces terres, Ryūken n'accepta que de s'occuper que d'un des deux frères et fit tomber Toki et Raoh du précipice. Il déclara que celui qui arrivera à gravir la falaise en premier sera digne d'être son fils adoptif. Raoh gravit la falaise d'un seul bras en prenant avec lui Toki. Il dit alors à Ryūken qu'il peut l'adopter et que c'est lui, Raoh, qui s'occupera lui-même de son frère.

Style de combat 

Le style de combat de Raoh est Le Gouken / Gou no ken (Poing de la puissance). C'est une forme dérivée du Hokuto Shinken, tout comme le poing de Toki. Sa caractéristique est une puissance brute inégalée: les coups de Raoh ne peuvent généralement pas être parés. Tenter de parer ou d'encaisser un coup de Raoh est fatal (voir combat contre Jyuza). Toki, lors de son combat final contre Raoh, utilisera le Gouken, mais pour avoir la force physique nécessaire à sa pratique, il a dû utiliser la technique Sekkatsuko (force physique augmentée pour une courte période mais dégâts internes irréversibles).

Série télévisée 
La série télévisée "La Légende de Raoh" (titre original "Hokuto no Ken - Raoh Gaiden Ten no Haoh") décrit les évènements antérieurs à ceux de la série Ken le survivant, en suivant le parcours de Raoh. Produite en 2008 sous forme de 13 épisodes de 25 minutes, elle est diffusée en France sur KZTV du  au .

Personnage de Ken le survivant
Adopté de fiction
Orphelin de fiction
Artiste martial de fiction
Tueur de masse de fiction
Seigneur de guerre de fiction